Le nome de Samos (en grec : ) est un nome de la périphérie de Égée-Septentrionale.

Il est constitué des îles de Samos, Icarie et Fourni.

Sa capitale est la ville de Vathy, qui compte  habitants (2005).

Municipalités

Liens externes 

 Nome de Samos

Samos
Nome en Grèce